Alvania abyssicola är en snäckart som först beskrevs av Forbes 1850.  I den svenska databasen Dyntaxa används istället namnet Alvania testae. Alvania abyssicola ingår i släktet Alvania och familjen Rissoidae. Arten är reproducerande i Sverige. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
abyssicola